Expresso Pégaso Ltda é uma empresa brasileira de transporte coletivo urbano da cidade do Rio de Janeiro. É uma concessionária municipal filiada ao Rio Ônibus.

Foi fundada em agosto de 1966, com apenas ônibus rodoviários, sendo a primeira a ligar o bairro de Santa Cruz ao centro do Rio.

Até 1992, a sede da empresa ficava na Rua Felipe Cardoso, em Santa Cruz. A partir de então passou a ser na Avenida Cesário de Melo, no bairro de Cosmos. Em 1995, foi feita uma cisão da empresa e fundada a Transportes Zona Oeste, que passou a operar as linhas que atendem a Avenida Brasil.

Após a padronização imposta pelo poder público municipal em 2010, deixou suas cores originais e passou a adotar a pintura do Consórcio Santa Cruz.

Em 2014, a Expresso Pégaso entrou novamente em processo de cisão, sendo criada a empresa Expresso Recreio, focada no transporte executivo (os famosos "frescões"). Em 2015, ela também criou uma nova empresa, a Auto Viação Palmares, fazendo parte do programa de reestruturação da empresa.

A empresa possuía registro no Detro (RJ 198), no qual tinha uma única linha intermunicipal (Itaguaí x Barra da Tijuca), que posteriormente, no processo de cisão, foi repassada para a Expresso Recreio.￼

Em 2020, a empresa entrou com pedido de recuperação judicial, devido dificuldades financeiras.

Ligações externas 
 Linhas do BRT

Empresas de transporte por ônibus do Rio de Janeiro (cidade)
Empresas fundadas em 1966